Кири́лл Соколо́в:
 Соколов, Кирилл Константинович (1930—2004) — русский художник и скульптор.
 Соколов, Кирилл Сергеевич (род. 1989) — российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.